Hatzfeld kan syfta på:

Personer
 Adolphe Hatzfeld (1824–1900), en fransk filosof och litteraturhistoriker
 Amalia von Hatzfeld (1560–1628), en svensk grevinna, hovdam och förvaltare
 Jean Hatzfeld (1949–), en fransk journalist och författare
 Melchior von Hatzfeldt (1593–1658), greve av Gleichen samt tysk fältmarskalk
 Sophie von Hatzfeldt (1805–1881), en tysk socialist

Geografi

Tyskland 

 Hatzfeld (Eder) – stad i Hessen, Regierungsbezirk Kassel,